Legally Blonde peut faire référence à :

 Legally Blonde, roman d'Amanda Brown
 Legally Blonde (La Revanche d'une blonde) , film de Robert Luketic (2001)
 Legally Blonde - Original Motion Picture Soundtrack, la bande originale du film
 Legally Blonde 2: Red, White & Blonde (La blonde contre-attaque), suite de Legally Blonde (2003)
 Legally Blonde 2: Red, White & Blonde - Motion Picture Soundtrack, la bande originale du film
 Legally Blonde, téléfilm avec Jennifer Hall (2003)
 Legally Blondes (Blondes pour la vie), spin-off de Legally Blonde (2009)
 Legally Blonde: The Musical, comédie musicale (2007)
 Legally Blonde: The Musical – The Search for Elle Woods, émission de télé-réalité présentant le casting du rôle d'Elle Woods pour la comédie musicale Legally Blonde: The Musical'' (2008)